Финкельберг — еврейская фамилия (идиш — «сверкающая гора»).
 Финкельберг, Маргалит (Карпюк, Маргарита Георгиевна, р. 1947) — израильский археолог и лингвист
 Финкельберг, Пётр Иосифович — кинорежиссёр